Příjmení Homolka nosilo nebo nosí více osob:

 Adam Emanuel Homolka – český houslař
 Jan Homolka (* 1985) – český kickboxer, trenér a kaskadér
 Jaromír Homolka (1926–2017) – český historik umění
 Josef Homolka (1892–1988) – český podnikatel
 Jozef Homolka (* 1940) – bývalý slovenský hokejista
 Karla Homolka (* 1970) – kanadská sériová vražedkyně
 Oskar Homolka – rakouský herec
 Robin Homolka (* 1981) – český trenér boxerských sportů, zakladatel WORK4OUT, první české firmy vyrábějící workoutové konstrukce
 Tammy Homolka – kanadská dívka, kterou zavraždila její starší sestra Karla Homolka
 Václav Homolka (* 1955) – český politik
 Vít-Bohumil Homolka (* 1956) – český básník, výtvarník, performer a textař
 Walter Homolka – německý rabín

Externí odkazy 
 

Česká příjmení